

Codici 
 SLL – codice valutario ISO 4217 del Leone, valuta della Sierra Leone

Acronimi 
 SLL – Sistema Locale del Lavoro, territorio i cui confini sono definiti valutando il pendolarismo lavorativo sulla base del Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
SLL – Small Lymphocytic Lymphoma, una delle due presentazioni della Leucemia linfatica cronica, prevalentemente linfomatosa (l'altra è la CLL, presentazione prevalentemente ematologica)